The platinum edition is het tweede verzamelalbum van René Froger.

Omdat het een verzamelalbum is, is het moeilijk te zeggen wie de producer is. In dit artikel staan alle producers die mee hebben gewerkt aan liedjes die op het album staan. Het album bevat twee cd's met de beste hits en een dvd met beelden van Ahoy, Amsterdam ArenA & De Kuip.

Tracklist
CD1
Nobody else
In dreams
Why are you so beautiful
Are you ready for loving me
More than a feeling
Woman, woman
Out of the blue
Your place or mine
Somebody else's dream
This is the moment (Live in concert)
Wild rhythm
Merry go round
How do I stop loving you
Winter in America
Man with a mission
Beauty & the beast
The number one

CD2
Just say hello
Desperado
Crazy way about you
She (A song for Maxima)
Here in my heart
Calling out your name (Ruby)
Have I told you lately (Live in concert)
How do I win your heart
Love leave me
For a date with you
You've got a friend
Lovin' you
Thunder in my heart
Kaylee
If you don't know
You're a lady
Alles kan een mens gelukkig maken

CD3 - DVD A Lifetime In Music Part I - LIVE
Thunder in my heart
You're my everything
Taking a change on love
Precious thing
Man with a mission
Kiss
Baker street
Calling out your name (Ruby)
Just say hello
Here in my heart
Winter in America
Alles kan een mens gelukkig maken
We are the chamions
Kerstmedley
Nobody else
You're the story of my life
I can't stop myself
Why are you so beautiful
We all nedd a miracle
Crazy way about you
Let me entertain you
Something stupid
Sweet freedom
Why goodbye

Muziekalbum uit 2004
Muziekalbum van René Froger